KAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kavanayen (Venezuela)